Slivova bzw. Slivovo oder Sliwowo steht für folgende geographische Objekte:

Kosovo:
 Slivova (Pristina), Ort im Zentralkosovo
 Slivova (Ferizaj), Ort im Südostkosovo

Nordmazedonien:
 Slivovo (Nordmazedonien), nordmazedonischer Ort in der Opština Debarca

Bulgarien:
 Sliwowo (Burgas), bulgarischer Ort im Oblast Burgas
 Sliwowo (Gabrowo), bulgarischer Ort im Oblast Gabrowo